Список градоначальников города Барнаула за более чем вековую историю.

В 1877, в ходе реализации нового Городового положения 1870, появилась городская дума, действительное всесословное представительное учреждение. Из числа гласных (депутатов) избирался городской голова и члены управы — исполнительного органа. Городской голова возглавлял и думу, и управу. Было избрано 72 гласных думы и 5 членов управы.

Городские головы

Председатели городской думы

Председатели городского Совета рабочих и крестьянских депутатов

Председатели городского исполнительного комитета

Главы администрации города

Примечания

Литература 
 Свинцов В. Б. Город, который он любил. Барнаул — 2005 г. 104 с.
 Отчёт Барнаульского отдела Российского Общества Красного Креста за 1904 год. г. Барнаул, 1906 г.

Ссылки 
 Городские главы, главы администрации на официальном сайте города Барнаула

Барнаул